Кавказское наместничество — особый орган административно-территориального управления в Российской империи. Возглавлялось Наместником, назначаемым Императором, осуществлявшим полноту его гражданской власти (кроме законодательной) и подчинявшимся ему непосредственно.

Наместники Кавказа в то же время обладали крупными военными чинами и должностями в регионе. Территория под юрисдикцией Наместничества называлась Кавказским краем с административной столицей в Тифлисе (c 1844 года). Край делился на 5 губернии (Тифлисская, Эриванская, Бакинская, Елизаветпольская и Кутаисская) и ряд областей.

История

Первое наместничество 

Согласно Указу Императрицы Екатерины II «О составлении Кавказского наместничества из двух областей: Кавказской и Астраханской» состояло (5 мая 1785 — 31 декабря 1796) из Астраханской и Кавказской губерний. Ставка Наместника Кавказа располагалась в Екатеринограде (ныне станица Екатериноградская), с 30 апреля 1790 года — в Астрахани. Территория наместничества охватывала степи между нижними течениями Волги и Дона и часть Северного Кавказа до Кубани и Терека. В 1796 наместничество упразднено.

Генерал-губернаторы 

Главнокомандующие на Кавказе
 Карл Кнорринг: 1801—1802
 Павел Цицианов: 1802—1806
 Иван Гудович: 1806—1809
 Александр Тормасов: 1809—1811
 Филипп Паулуччи: 1811—1812
 Николай Ртищев: 1812—1816
 Алексей Ермолов: 1816—1827
 Иван Паскевич: 1827—1831
 Григорий Розен: 1831—1837
 Евгений Головин: 1837—1842
 Александр Нейдгардт: 1842—1844

Второе наместничество 

27 декабря 1844 года на территориях Кавказа, вошедших в состав Российской империи (в том числе Грузинская губерния, Армянская область, Каспийская область) было вновь учреждено Кавказское наместничество с центром в Тифлисе.

С 27 декабря 1844 года оно состояло из одной губернии и двух областей:
 Грузино-Имеретинская губерния (Тифлис)
 28 февраля 1847 преобразована в Тифлисскую губернию
 Армянская область (Эривань)
 9 июня 1849 преобразована в Эриванскую губернию
 Каспийская область (Шемаха)
 1846 Дербентская (Дербент) и Шемахинская губернии
 30 мая 1860 Дербентская губерния упразднена, образована Дагестанская область (Дербент) и Джаро-Белоканский (Закатальский) округ
 2 декабря 1859 Шемахинская губерния переименована в Бакинскую губернию (Баку)
 17 августа 1866 образован Сухумский отдел (Сухум)
 1867 образован Черноморский округ
 1868 образована Елизаветпольская губерния (Елизаветполь)
 1878 образованы Батумская область (Батум) и Карсская область (Карс)

Права наместника и регулирование отношений между ним и центральными ведомствами закреплялось в «Правилах об отношениях Кавказского наместника» от 6 января 1846 года.

Наместничество просуществовало до 1883 года.

Наместники

Кавказская администрация 
22 ноября 1881 Кавказское наместничество фактически упразднено, образована Кавказская администрация во главе с главноначальствующим гражданской частью, он же одновременно главнокомандующий и наказной атаман казачьих войск.

Главноначальствующие

Третье наместничество 

Кавказское наместничество было восстановлено Высочайшим указом Правительствующему Сенату 26 февраля 1905 г. (просуществовало до 1917 года) в следующем составе:
 шесть губерний:
 Бакинская губерния
 Елисаветпольская губерния (г. Елисаветполь)
 Кутаисская губерния
 Тифлисская губерния (г. Тифлис)
 Черноморская губерния (г. Новороссийск)
 Эриванская губерния (г. Эривань)
 пять областей:
 Батумская область
 Дагестанская область (г. Темир-Хан-Шура)
 Карсская область
 Кубанская область (г. Екатеринодар)
 Терская область (г. Владикавказ)
 два самостоятельных округа:
 Закатальский округ
 Сухумский округ

Наместники 
Глава наместничества, Наместник Его Величества на Кавказе, обладал широкими полномочиями. Он имел право решать все вопросы, которые не требовали издания новых законов. Ему принадлежали все права по определению к службе, перемещению и увольнению чиновников, их ответственности, производству в чины, награждению, назначению им пенсий (за исключением чинов Государственного контроля, Государственного банка и судебного ведомства). В чрезвычайных обстоятельствах он мог отменять постановления губернских и областных лиц Кавказского края. При наместнике находился совещательный орган — Совет, состоящий из двух специально назначенных Императором лиц, представителей министерства финансов и внутренних дел, Главного управления землеустройства и земледелия, старшего председателя Тифлисской судебной палаты и директора канцелярии наместника.

Высочайшим Указом от 22 мая 1905 года была также учреждена должность Заведующего полицией на Кавказе, на правах помощника Наместника по полицейской части.

После Февральской революции 1917 года Временное правительство России сформировало из депутатов 4-й Государственной думы специальный орган по управлению Закавказьем — Особый Закавказский Комитет (ОЗАКОМ).

См. также 
 Хронология Кавказской войны

Примечания

Литература 
 
 Шапи Казиев. Имам Шамиль. — : Молодая гвардия, 2010. — (ЖЗЛ) — ISBN 5-235-02677-2
 Новицкий И. Я. Управление этнополитикой Северного Кавказа. — Краснодар, 2011. — 270 с. — ISBN 978-5-94945-030-7
 Густерин П. 
 Густерин П.

Ссылки 

 
 Кавказское наместничество на сайте Всемирный исторический проект Андрея Иванова
 Российская империя 22.10.1721—1.09.1917 на сайте Всемирный исторический проект Андрея Иванова
 Исторические карты России
 на странице библиотеки Царское Село, Кавказские календари за 1845—1917 гг., полная статистика края

Наместничества Российской империи
История Кавказа